Querner ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Querner (1904–1976), deutscher Maler
 Ferdinand Querner (1816–1880), deutscher Politiker, Abgeordneter im Sächsischen Landtag
 Hans Querner (1921–2012), deutscher Biologe
 Rudolf Querner (1893–1945), deutscher SS-Obergruppenführer
 Ursula Querner (1921–1969), deutsche Bildhauerin